Simon Moser, född 10 mars 1989, är en schweizisk professionell ishockeyspelare som spelar för SC Bern i NLA. Han har tidigare spelat för Nashville Predators i NHL och på lägre nivåer för Milwaukee Admirals i AHL, SCL Tigers i NLA, HC Martigny samt Schweiz U-20 i NLB.

Moser blev aldrig draftad av någon NHL–organisation.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Simon Moser, Predators – Stats – NHL.com
Simon Moser NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Simon Moser hockey statistics and profile at hockeydb.com
Simon Moser – TSN.ca

Schweiziska ishockeyspelare
Spelare i Nashville Predators
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i SCL Tigers
Spelare i SC Bern
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Schweiz
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Schweiz
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018
Schweiziska idrottare under 2000-talet
Personer från Bern
Födda 1989
Levande personer
Män
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft